Une articulation (du latin ), « formation de bourgeon dans les arbres ») peut désigner plusieurs notions :
 en anatomie, une articulation est une association mobile de deux os ou plus ;
 en mécanique, une articulation est un dispositif autorisant une liberté de rotation entre deux organes ;
 en phonétique, l'articulation désigne la production des sons de la parole ;
 en musique, l'articulation désigne l'imitation de la parole par le jeu instrumental.

Voir aussi 
 Manipulations articulaires